Grönsjöarna kan syfta på en grupp insjöar i Tännäs socken, Härjedalen, nära norska gränsen.

Grönsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 696026-131352), sjö i Härjedalens kommun
Grönsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 696064-131352), sjö i Härjedalens kommun
Grönsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 696064-131400), sjö i Härjedalens kommun
Grönsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 696066-131378), sjö i Härjedalens kommun
Grönsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 696102-131372), sjö i Härjedalens kommun